Бульдоговая крыса () — вымерший вид грызунов рода крыс (Rattus). Эндемик принадлежащего Австралии острова Рождества в Индийском океане.

Длина тела достигала 42 см. Крепкие лапы были снабжены большими когтями, приспособленными для рытья. На спине имелся слой жира толщиной примерно 2 см. Окраска тела была тёмно-коричневого цвета. Короткий хвост был тёмно-коричневый, толстый и почти голый. Чешуя на хвосте имела треугольную форму.

Крысы обитали в горно-лесистой местности. Жили небольшими колониями. Были активны ночью, скрываясь днём под корнями деревьев или в полостях упавших стволов. Питались растительным материалом, в основном плодами и побегами. Период размножения был круглогодичным. В отличие от тушканчиковой мыши Маклеара животные не могли взбираться на деревья.

Последние встречи с представителями вида датированы 1903 годом. После того, как на острове Рождества в результате найденных богатых месторождений фосфата в 1890-х годах поселились шахтёры, на остров были завезены чёрные крысы. Они стали распространять возбудителей болезни — трипаносом, что привело к эпизоотии среди местных животных.

См. также 
 Тушканчиковая мышь Маклеара
 Список млекопитающих острова Рождества

Примечания

Литература 
 
 
 Walton Beacham (Hrsg.): World Wildlife Fund Guide to Extinct Species of Modern Times. Band 1: Birds of the Pacific islands and North America. Plants of the Hawaiian islands. Fishes of North America. Mammals of North and South Africa. Mammals of North America and the Atlantic islands. Beacham Publishing, Osprey FL 1997, ISBN 0-933833-40-7.
 
 Kelly B. Wyatt, Paula F. Campos, M. Thomas P. Gilbert, Sergios-Orestis Kolokotronis, Wayne H. Hynes, Rob DeSalle, Peter Daszak, Ross D. E. MacPhee, Alex D. Greenwood: Historical Mammal Extinction on Christmas Island (Indian Ocean) Correlates with Introduced Infectious Disease. In: PLoS one. Bd. 3, Nr. 11, 2008, e3602,  (текст).

†
Вымершие мышиные
†
†
Животные, описанные в 1889 году
Виды животных, вымерших после 1500 года